Brežane je lahko:
 Brežane Lekeničke (Hrvaška)
 Brežane (Srbija)